Чемпионат Кипра по футболу 1936—1937 стал третьим официальным киприотским чемпионатом. В двухкруговом турнире среди 7 команд, чемпионом стал АПОЭЛ.

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

Кипр
Кипр
1936/1937
Спорт на Кипре в 1937 году
Спорт на Кипре в 1936 году